Skäktning kan avse:
 Skäktning (linberedning) – ett steg vid beredning av lingarn
 Skäktning (slaktmetod) – en slaktmetod föreskriven inom judendom (kosherslakten) och islam (halalslakten)